Rivelino puede referirse a:

 Roberto Rivelino (n. 1946), futbolista brasileño.
 Rivelino Carassa (n. 1974), futbolista peruano.
 José Rivelino Moreno Valle (n. 1973), escultor mexicano.